Saruddja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sarudje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Saruddja (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol, siehe Saruddja (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Saruddja (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Saruddja (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Saruddja (Dubno)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Saruddja (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Saruddja (Romny)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Saruddja (Sbarasch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Saruddja (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw, siehe Saruddja (Oratiw)